Robert Nyholm (né le  à Jakobstad en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2006-2007 || Frontenacs de Kingston || LHO ||66 ||13 ||21 ||34 ||29 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2007-2008 || Frontenacs de Kingston || LHO ||27 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-Liiga ||17 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 25|| 7|| 4|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || HIFK || SM-Liiga ||28 ||2 ||6 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HIFK || SM-Liiga || 23|| 5|| 1|| 6|| 10|| 15|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
|2010-2011|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 10|| 6|| 4|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HIFK || SM-Liiga || 42|| 4|| 3|| 7|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-Liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| HC Keski-Uusimaa || Mestis ||27 ||11 ||2 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || SM-Liiga ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sport Vaasa || Mestis ||49 ||7 ||11 ||18 ||53 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2014-2015|| IFL Lepplax || 3. Divisioona ||6 ||11 ||8 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du HIFK
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Jakobstad
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Sport Vaasa